Die Ehrendivision 1956/57 war die 43. Spielzeit der höchsten luxemburgischen Fußballliga.

Stade Düdelingen gewann zum 9. Mal die Meisterschaft. Titelverteidiger Spora Luxemburg belegte den fünften Platz.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
http://www.fussball-lux.lu

Einzelnachweise 

1957
Fußballsaison 1956/57